Likoma steht für:

Likoma (Insel), eine Insel im Malawisee
Likoma (Distrikt), ist der kleinste von 28 Distrikten in Malawi
Likoma (Gattung), eine Gattung der Schwärmer (Schmetterling)